Osoby:
 César Ritz – szwajcarski hotelarz
 Walther Ritz – szwajcarski fizyk
 Wolf Ritz – niemiecki malarz

Inne:
 Ritz – hotele
 Ritz Instrument Transformers – niemieckie przedsiębiorstwo
 The Ritz – amerykański film

Zobacz też:
 Rietz
 The Residences at the Ritz-Carlton
 The Ritz-Carlton Hotel Company
 The Ritz-Carlton Toronto